Cecilia Renata de Austria (en alemán, Cäcilia Renata von Österreich; Graz, 16 de julio de 1611-Vilna, 24 de marzo de 1644), hija del emperador Fernando II de Habsburgo y de su esposa, María Ana de Baviera. Fue reina de Polonia por su matrimonio con el rey Vladislao IV Vasa.

Biografía 
El 12 de septiembre de 1637 se casó con Vladislao IV de Polonia y fue coronada ese mismo día en la Catedral de San Juan de Varsovia. Joven y enérgica, rápidamente dejó su marca en la organización de la corte: era muy popular entre sus súbditos y destacada por su enorme educación y cortesía.

Apoyó la facción de los Habsburgo y de los católicos, aliándose con los cancilleres Jerzy Ossoliński y Albrycht Stanisław Radziwiłł en oposición a Adam Kazanowski, amigo de la infancia del soberano, cuya influencia sobre Vladislao disminuyó ostensiblemente después que éste se casara con Cecilia Renata.

Durante los primeros años de matrimonio, su influencia sobre el marido era bastante fuerte; Cecilia Renata intervenía en el nombramiento de importantes posiciones del gobierno. Sin embargo, después de 1639, el soberano se dio cuenta de que se podía esperar poco apoyo de los Habsburgo, y entonces el poder de su esposa disminuyó considerablemente.

Los dos hijos nacidos del matrimonio, Segismundo Casimiro Vasa y María Ana Isabel, murieron en la infancia. Cecilia Renata falleció en 1644 a los 32 años y su esposo contrajo matrimonio con María Luisa de Gonzaga dos años más tarde.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Reinas consortes de Polonia del siglo XVII
Sepultados en la Catedral de Wawel
Nacidos en Graz
Cecilia
Austríacas del siglo XVII
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVII